Bitva u Loděnice nebo u Loděnic může být:

 Bitva u Loděnice (1179) – Ozbrojenci knížete Bedřicha byli poražení vojskem sesazeného knížete Soběslava II. (u obce Loděnice v okrese Beroun)
 Bitva u Loděnice (1185) – Ozbrojenci knížete Bedřicha pod velením jeho mladšího bratra Přemysla porazili moravské vojsko markraběte Konráda Oty (u obce Loděnice v okrese Brno-venkov)